Каримов — тюркская фамилия, происходит от мусульманского имени Карим, имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Каримов, Абдувахид Каримович (1932—1992) — председатель Сурхандарьинского облисполкома.
 Каримов, Абдулкарим Мигралимович (род. 1986) — казахстанский певец, музыкант.
 Каримов, Абдулла Каримович (1896—1940) — советский партийный и государственный деятель, председатель СНК Узбекской ССР.
 Каримов, Абдухалик Каримович (1923—1994) — узбекский советский партийный и государственный деятель.
 Каримов, Айбек Муталапханович (род. 1959) — казахстанский государственный деятель, аким города Семей (с января 2011).
 
 Каримов, Акмалиддин (1990) — таджикский самбист.
 Каримов, Алексей Энверович (1966—2004) — российский историк науки, географ, специалист в области истории изучения и освоения земельных ресурсов Европейской России в XVI—XX вв.
 Каримов, Али Карим оглу (1914—1985) — снайпер, полный кавалер ордена Славы, участник Парада Победы 1945 года.
 Каримов, Алишер Шукурович (род. 1985) — казахстанский эстрадный певец, музыкант.
 Каримов, Альберт Михайлович (1941—2015) — советский и российский архитектор. Главный архитектор Омска с 1975 по 2005.
 Каримов, Альви Ахмадович (род. 1950) — российский журналист и писатель.

В

Г 
 Каримов, Гулям (1918—2014) — Герой Советского Союза.

Д 
 Каримов, Дилмурод (род. 1989) — узбекский футболист.
 Каримов, Джамшед Хилолович (род. 1940) — премьер-министр Таджикистана с 1994 по 1996.
 Каримов, Джумалы (1892—1950) — Герой Социалистического Труда.
 Каримов, Дмитрий Шарифьянович (род. 1978) — российский серийный убийца и насильник.

И 
 Каримов, Ибрагим Ильясович (1914—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Каримов, Иминжан (1906—1978) — Герой Социалистического Труда.

К 
 Каримов, Камиль Адгамович (род. 1950) — татарский писатель.
 Каримов, Капизулла (1928—1985) — Герой Социалистического Труда.

М 
 Каримов, Максуд (род. 1985) — узбекский футболист.
 
 Каримов, Мехрубон (род. 2004) — таджикский футболист.
 Каримов, Мумин (1920—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Каримов, Мустафа Сафич (Мустай Карим, 1919—2005) — башкирский советский поэт, писатель и драматург.

Н 
 Каримов, Наим Фатихович (род. 1932) — учёный-исследователь литературы и общественный деятель.

Р 
 Каримов, Равиль Нургалиевич (1936—2018) — заведующий кафедрой «Автоматизированные системы управления» Саратовского политехнического института, профессор.
 Каримов, Рамазан Ерикович (род. 1997) — казахстанский футболист, нападающий.
 Каримов, Рахим (род. 1960) — узбекско-русско-киргизский писатель, поэт и публицист, переводчик, киносценарист.
 Каримов, Ринат Гасанович (род. 1984) — российский певец и музыкант, актёр.
 Каримов, Роман Леонидович (род. 1984) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Каримов, Руслан (род. 1986) — узбекский велогонщик.

С 
 Каримов, Саит (1896—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Каримов, Салават Гайсич (род. 1960) — башкирский писатель, переводчик и журналист, преподаватель высшей школы.
 Каримов, Сафарали (род. 1988) — таджикский футболист.
 Каримов, Сергей (1986—2019) — немецко-казахстанский футболист.

Т 
 Каримов, Тагирьян Шакирович (1912—1978) — советский композитор.
 Каримов, Таир (1906—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Каримов, Тимербулат Олегович (род. 1974) — российский предприниматель, миллиардер, член совета директоров ЗАО «Русская медная компания».

Ф 
 Каримов, Фахрази Шамсимухаметович (1932—2019) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Х 
 Каримов, Хаким (1905—1942) — таджикский советский писатель, редактор, переводчик.
 Каримов, Хайрулла Тошпулатович (род. 1977) — узбекский футболист.
 Каримов, Ханиф Каримович (Ханиф Карим, 1910—1983) — башкирский советский писатель, поэт, редактор.
 Каримов, Хуршед Хилолович (1935—2014) — советский и таджикский учёный-биолог.

Ш 
 Каримов, Шерзод (род. 1989) — узбекский футболист.

Э 
 Каримов, Эргаш Каримович (1935—2009) — советский узбекский актёр.

